Jean-Philippe Gbamin (San-Pédro, 25 september 1995) is een Frans-Ivoriaans voetballer die doorgaans als Verdedigende middenvelder speelt. Hij verruilde 1. FSV Mainz 05 in augustus 2019 voor Everton. Gbamin debuteerde in 2017 in het Ivoriaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Gbamin komt uit de jeugdacademie van RC Lens. Hij debuteerde tijdens het seizoen 2012/13 voor RC Lens, in de Ligue 2.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 17 oktober 2019

Interlandcarrière 
Gbamin werd geboren in Ivoorkust. Hij mocht zowel voor Frankrijk als voor Ivoorkust uitkomen. Hij kwam uit voor diverse Franse jeugdelftallen voor hij in 2017 debuteerde in het Ivoriaans voetbalelftal. Hij maakte twee jaar later deel uit van de Ivoriaanse ploeg op het Afrikaans kampioenschap 2019, zijn eerste eindtoernooi.

Frans voetballer
Ivoriaans voetballer